Boyhood steht für:
 Boyhood: Scenes from Provincial Life, deutscher Titel Der Junge. Eine afrikanische Kindheit, Roman von J. M. Coetzee aus dem Jahr 1997
 Boyhood (Film), US-amerikanischer Film von Richard Linklater aus dem Jahr 2014

Siehe auch:
 Childhood
 Girlhood